Океан любви (trans. okean ljubvi; srp. okean ljubavi) je kompilacija najvećih hitova ruskog muzičara Nikolaja Noskova koji je objavljen 2003. godine. Na albumu se nalazi 12 kompozicija.

Spisak kompozicija

Reference

Spoljašnje veze 
 Океан Любви - Лучшие Романтические Композиции na sajtu -{Discogs}-.

Компилације 2003.
Албуми Николаја Носкова